Больша́я сиа́ньская мече́ть (, Сиань цинчжэнь дасы) — одна из старейших мусульманских мечетей в Сиане и одна из четырёх крупнейших мечетей в Китае.

Строительство 
Согласно одной из версий, нынешнее здание мечети воздвигнуто в XIV в. на средства знаменитого мореплавателя Чжэн Хэ. По другой версии  мечеть построена приезжими арабами в правление императора Сюаньцзуна. В начале XVII века построена девятиметровая арка из древесины.

Архитектура 
Сианьская соборная мечеть сочетает в себе комбинацию традиционного китайского и исламского стилей. При правлении Юаньской, Минской и Цинской династий архитектура мечети претерпевала некоторые изменения. В настоящее время площадь мечети превышает 12 тыс. м².

Значение 
В 1988 году мечеть была включена в список особо охраняемых памятников культуры КНР. В мае 1997 года мечеть вошла в десятку лучших туристических объектов Сианя. В наше время Сианьская мечеть для мусульман в Сиане является основным место для проведения религиозных мероприятий.

Храмовый комплекс 
В храмовый комплекс Сианьской соборной мечети ведут четыре входа. Мечеть обращена лицом на восток и расположена на западе храмового комплекса.

Галерея 

Сиань
Здания и сооружения, построенные в XIV веке